Николай Лексин: Лексин, Николай Петрович (род. 1953) — советский футболист.
 Лексин, Николай Сергеевич (1932—2018) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.